также  — традиционное японское мужское и женское нижнее бельё. Обычно представляет собой длинную ленту ткани, обёрнутую вокруг талии, пропущенную между ног и заправленную или завязанную сзади.

История 
Согласно найденным в археологических раскопках ханива (глиняным фигуркам) периода Кофун (250—538), фундоси находятся в обиходе с древнейших времён. Если изначально фундоси изготавливались из льняной ткани, то, начиная с периода Эдо (1600—1868), более популярным материалом стал хлопок. Самураи и японская аристократия предпочитали фундоси из шёлка.

Существовало несколько разновидностей фундоси:
  — наиболее популярный тип, названный так из-за своей длины в шесть сяку (~1,8 м) и состоявший из единой неразрывной полосы ткани.
 
 

В период Сёва (1926—1989) фундоси постепенно уступили место нижнему белью западного образца.

Сегодня фундоси используются в основном только как элемент фестивалей-мацури.

Примечания 

Японский национальный костюм
Нательное бельё